Альшихово (, ) — чувашско -татарское село в Альшиховском сельском поселении Буинском районе Татарстана.

Расположено вблизи реки Карла, на расстоянии от неё в 1,5 км и в 9 км от города Буинск.

Является центром Альшиховского сельского поселения.

Через село проходит автомобильная дорога Буинск — Мещеряки — Батырево ЧР.

В селе шесть улиц.

Название 
Похожее наименование населённого пункта встречается в соседней Чувашской Республике — Алшихово — небольшой посёлок в Ибресинском районе Чувашии.

Происхождение от имени Алших (Алшик), созвучное имени Альцех, (Альцек) которое носил пятый сын Кубрата, Старой Булгарии.

Также в истории с этим именем оставил след Раби Моше Алших, прославившийся знаменитой фразой : «Слова из сердца проникают в сердце»

История 
Основано в 1672 году служилыми чувашами, выходцами из Цивильского уезда Казанской губернии.

Основателем, по одной из версий, считают чувашина Ищерепа Имишева. Он и его товарищи Чурачка Шахмурзин, Ахтул Адовов, Толубай Толказин получили земли по обе стороны реки Карлы. Первая улица «Анаткас» находилась территориально на лугах, которые сейчас занимает огород Быковых. Когда их стало заливать во время половодья, переселились наверх и основали улицу Правда.

По другой версии основателем считают Алшика, одного из трех братьев — чувашей : Рунг, Алшик и Тиньгаш, основавшие созвучные близлежащие деревни: Рунга и Тингаш.

В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, деревня Алшихова крещёных чуваш и служилых татар из Симбирского уезда вошла в состав Буинского уезда.

В XVIII — первой половине XIX в. жители относились к категории государственных крестьян. Основные занятия жителей в этот период — земледелие и скотоводство.

В 1859 году в деревне Альшихово, по коммерческому тракту из г. Буинска в г. Алатырь, во 2-м стане Буинского уезда Симбирской губернии.

В «Списке населенных мест по сведениям 1859 года», изданном в 1863 году, населённый пункт упомянут как удельная деревня Альшихово 2-го стана Буинского уезда Симбирской губернии. Располагалась на правом берегу реки Карлы, по коммерческому тракту из Буинска в Алатырь, в 8 верстах от уездного города Буинска и в 42 верстах от становой квартиры в удельной деревне Шихарданы. В деревне, в 50 дворах проживали 521 человек (246 мужчин и 275 женщин).

До революции в Альшихово жили зажиточные люди: Софрон (у него было плодово- ягодный сад), Симон (у него был огород.)

До 1920 г. село входило в Рунгинскую волость Буинского уезда Симбирской губернии. С 1920 г. в составе Буинского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 г. в Буинском районе.

Население 
В 1780 году в деревне Алшихова проживало крещеных чуваш — 112, служилых татар — 17.

В 1859 году, 50 дворов, 246 мужчин и 275 женщин

В 1795 году — 303,

1859 г. — 521,

1897 г. — 1182,

1913 г. — 1082,

1926 г. — 1309,

1938 г. — 1270,

1949 г. — 1121,

1958 г. — 1059,

1970 г. — 1375,

1979 г. — 1257,

1989 г. — 798,

2002 г. — 738,

2010 г. — 705,

2015 г. — 720 человек (чуваши — 75 %, татары — 22 %).

Площадь, численность и состав населения в современное время  
Площадь Альшиховского СП составляет 80 км², плотность − 17.6 чел. на 1 кв. м.

Численность населения составляет 1408 человек.

Проживают: 858 - чуваш; 529 — татар; 18 - русских; 1 - белорус; 1 - немец; 1 - казах. Жители работают преимущественно в ООО «Ак Барс Буинск», занимаются полеводством, мясо-молочным скотоводством.

Известные уроженцы 
 Петровская Нелли (Неонила) Андреевна [10.8.1932, с. Альшихово Буинского района Татар. АССР (ныне Республика Татарстан) — 15.3.2001, г. Звенигово Республика Марий Эл] — поэт, прозаик, публицист, член Союза писателей России (1993).
 М. Н. Закамулина (р. 1951) — филолог, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки РТ.

Достопримечательности 
Мимо села проходят остатки древнего вала, так называемая Карлинская черта, начинавшаяся от левого берега Свияги и шедшая по правому берегу реки Карлы до реки Бездны, а там — на Алатырь и Арзамас, мимо деревень Байбулатова, Альшихова, Енбулатова, Байтерякова, Буянова, Шемурши, Андреевки.

В селе действуют дом культуры (в 1966 г. построено новое здание), библиотека (в 1938 г. открыта изба-читальня), детский сад (1976 г.), фельдшерско-акушерский пункт, мечеть (1991 г.).

При доме культуры с 2015 г. работает фольклорный коллектив «Калина» (руководитель — Т. И. Киргизова).

В окрестностях села выявлены археологические памятники: Альшиховские поселения I (эпоха мезолита) и II (булгарский памятник домонгольского периода).

В 1999/2000 гг на денежные средства Л. Ф. Яфаркина в честь Святой великомученицы Маргариты Мензелинской построен деревянный Храм. Улица Правды, 125.

Перечень предприятий и учреждений 
На территории Альшиховского СП имеется по производству с/х продукции СП «Память Ленина» в составе «ООО Нива».

В сфере торговли продовольственными товарами имеются магазины:

С. Альшихово −1-магазин ИП «Кипячова Ф. Ш.»

Д. Мулланур Вахитов — 1- магазин «Райпо»

1- магазин ИП «Фазлыев Ф. Х.»

Д. Тингаш — 1-магазин ИП «Егорова Е. Н.»

1-магазин ИП «Хисамутдинова Р. И.»

См. также 
 Алших

Примечания

Литература 

Населённые пункты Буинского района